Танит Джессика Луиза Белбин () род. 11 июля 1984 года в Кингстоне, Онтарио, Канада — канадская и американская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Бенжамином Агосто. Танит Белбин имеет двойное гражданство Канады и США, но на международной арене выступает за США. С Бенжамином Агосто Танит серебряный призёр Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине, победитель чемпионата мира среди юниоров 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 2005, 2009 годов, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2006 и 2007 год) и трёхкратный победитель Чемпионата четырёх континентов (2004, 2005, 2006 год.). Завершила любительскую спортивную карьеру в 2010 году.

Карьера 

Не найдя хорошего партнера в Канаде, Белбин переехала в Детройт в 1998 году, где стала кататься с Бенжамином Агосто под руководством Игоря Шпильбанда.

В свой первый же совместный сезон 1999—2000 годов Белбин и Агосто становятся бронзовыми призёрами на чемпионате мира среди юниоров. На следующий год они завоевали серебряные медали.

Белбин и Агосто прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх 2002 года, став вторыми на чемпионате США, но не смогли принять в них участие, потому что у Танит не было американского гражданства. По закону о гражданстве США Танит Белбин не могла получить его раньше 2007 года, и, таким образом, пара не могла участвовать и в Олимпиаде 2006 года. Болельщики пары написали обращение в Конгресс США с просьбой предоставить Танит гражданство, потому что вероятность получения этой парой медали для команды США была очень велика. В соответствии со специальным постановлением конгресса 28 декабря 2005 года, которое Президент Джордж Буш подписал 31 декабря 2005 года, Танит Белбин стала гражданкой США.

Танит и Бенжамин на Олимпиаде в Турине заняли второе место. На тот момент это был самый высокий результат для американских танцоров на Олимпийских играх (на следующей Олимпиаде 2010 танцевальный дуэт Мэрил Дэвис и Чарли Уайт также завоевал серебро) и первая Олимпийская медаль для США в танцах на льду за 30 лет.

После неудачи на чемпионате мира 2008 года (4 место) Белбин и Агосто приняли решение прекратить почти десятилетнее сотрудничество с Игорем Шпильбандом и Мариной Зуевой и перешли тренироваться в группу Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова.

В сезоне 2008—2009 Танит и Бен завоевали две серебряных медали этапов Гран-при «Skate America» и «Cup of China», отобрались в финал, где вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы спины Агосто. Позже из-за этой же травмы пара была вынуждена отказаться от участия в чемпионате США. Тем не менее, вошли в сборную страны на чемпионат мира и заняли там 2-е место, проиграв россиянам Оксане Домниной и Максиму Шабалину чуть больше балла.

Сезон 2009—2010 дуэт начал с побед на этапах Гран-при, однако из-за проблем со здоровьем у Танит от участия в финале они отказались. Они проиграли национальный чемпионат 2010 года более молодым Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, а на Олимпийских играх в Ванкувере смогли занять только четвёртое место. В последовавшем за Играми чемпионате мира Белбин и Агосто участия не приняли, а отправились на гастроли по США с шоу Smucker's Stars. По окончании гастрольного тура объявили о завершении любительской спортивной карьеры.

Личная жизнь 
С 25 апреля 2015 года Танит замужем за фигуристом Чарли Уайтом, с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы.

Спортивные достижения

после 2006 года 

 * — место в личном зачете/командное место

до 2006 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 Официальный сайт Танит Белбин и Бенжамина Агосто
 

Фигуристы США
Фигуристы Канады
Родившиеся в Кингстоне (Онтарио)
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года